Marie-Soleil est un nom propre peut désigner:

Prénom 

 Marie-Soleil, un prénom féminin

Œuvres de fiction

Télévision 

 Marie-Soleil, une émission de télévision canadienne des années 1980.

Références 

Homonymie
Homonymie de prénom